Název Soumrak bohů může znamenat:
 Soumrak bohů (opera) ( Götterdämmerung) – opera Richarda Wagnera, poslední opera z cyklu Prsten Nibelungův, premiéra 1876.
 Soumrak bohů (film) ( La caduta degli dei) – film italského režiséra Luchina Viscontiho z roku 1969.
 Soumrak bohů (píseň) – píseň Báry Basikové
Soumrak bohů (kniha) - kniha Heleny Kadečkové o severské mytologii